O ano 727
 O ano 727 a.C.
 A aeronave Boeing 727

0727